

События 
Римская империя:
 218 — Консулы Имп. Цезарь М.Опеллий Север Макрин А. и Имп. Цезарь Марк Аврелий Антонин А.
 16 мая — Гелиогабал провозглашён римским императором.
 218 — Весна — Финикийские легионы провозглашают императором считавшегося побочным сыном Каракаллы верховного жреца эмесского бога Эла-Габала Бассиана (Гелиогабала). Макрин отправил в Финикию префекта Юлиана. Но тот был убит солдатами, которые перешли на сторону Бассиана. Войска встретились на границе Финикии и Сирии. Многие из солдат Макрина перебежали к врагу. 8.6 — В битве при Антиохии Макрин был разгромлен и бежал. Сенат утвердил императором Антонина Гелиогабала.
 8 июня — Гелиогабал побеждает в битве Макрина. Макрин скрывается, но позже его поймают и казнят.
 218—222 — Римский император Гелиогабал (Элегабал), Марк Аврелий Антонин (Бассиан Варий Авит) (204—222, 11.3).
 218 — Макрин настигнут в Халкедоне в Вифинии и убит вместе с сыном.

Родились 
 Галлиен, ставший позже римским императором

Скончались 
 Июнь — Макрин, римский император.
 Июнь — Диадумен, сын Макрина.

См. также